Bryan County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Bryan County (Georgia)
Bryan County (Oklahoma)